Oysel (« oiseau » en moyen français) peut faire référence à :
 le chien d'oysel allemand, race de chien allemande ;
 la tour d'Oysel, monument français.

Voir aussi